Юлиус Штокхаузен (; 22 июля 1826, Париж — 22 сентября 1906, Франкфурт-на-Майне) — немецкий певец (баритон), хоровой дирижёр и вокальный педагог.

Биография 
Родился в семье Франца Штокхаузена (1792—1868), арфиста, и  (урождённой Шмук; 1803—1877), певицы (сопрано). Благодаря содействию родителей к 20 годам овладел игрой на фортепиано, органе, скрипке и виолончели.

Окончил Парижскую консерваторию, где занимался у Чарльза Халле и Камиля Стамати (фортепиано) и у Л. Поншара (пение); в 1848—1849 годы совершенствовался у Мануэля Гарсиа в Лондоне.

В 1848 году в Базеле исполнил  Мендельсона, в 1849 пел перед королевой Викторией. В 1852—1853 выступал вторым баритоном в придворном театре Мангейма. В 1857—1859 годах пел в «Опера-Комик» (Париж), затем выступал в Кёльне и Лейпциге (в «Сценах из Фауста» Шумана). В 1862—1867 годы работал в Гамбурге, дирижируя концертами  и филармонического общества. В 1869—1870 годы выступал как камерный певец в Штутгарте (в 1869 году удостоен звания каммерзенгера королевства Вюртемберг), в 1874—1878 возглавлял Штерновское хоровое общество (Берлин).

В 1878—1880 и 1883—1884 годы преподавал в консерватории Хоха (Франкфурт-на-Майне), в 1879 году там же создал школу пения. В числе его учеников — Йоханнес Мессарт, Карл Перрон, Макс Фридлендер.

Похоронен на  в Гамбурге.

Семья 
Жена (с 1864) — Клара Тоберенц (; 9.2.1842, Берлин — 31.12.1908, Франкфурт-на-Майне). Дети:
 Иоганнес (1877 — ?; назван в честь Иоганнеса Брамса, который по этому случаю прислал крестнику специально написанную колыбельную),
 Юлия (1886—1964), замужем за врачом Йозефом Виртом, сыном немецкого скрипача Эммануэля Вирта; написала биографию отца.

Творчество 
Выступал в концертах с Кларой Шуман, Иоганном Брамсом, Йозефом Иоахимом. Участвовал в исполнении «Страстей по Матфею» Баха (партия Христа), «Немецкого реквиема» Брамса. Репертуар Ю.Штокхаузена как выдающегося интерпретатора немецкой и австрийской песни включал вокальные циклы Ф. Шуберта («Прекрасная мельничиха», «Зимний путь») и песни Брамса (был первым исполнителем многих его песен; специально для Ю.Штокхаузена написаны, например, 15 романсов ор. 33).

Автор методических работ:
 Das Sänger-Alphabet; oder, Die Sprachelemente als Stimm-Bildungsmittel. — Leipzig: B. Senff, 1901. — 29 S. — (1. Ausdr. in: Signale für die musikalische Welt. — Leipzig, 1872)
 Julius Stockhausens Gesangsmethode. — Leipzig: C. F. Peters, [1884]. — 156 S.
 Gesangstechnik und Stimmbildung : mit Vorw. — [Neudr.]. — Leipzig : Peters, [1954]. — 117 S.
 Der Buchstabe G und die sieben Regeln des Herrn H. Dorn… — Frankfurt/M.: Alt & Neumann, 1880.

Примечания

Литература 
 Штейнпресс Б. С., Ямпольский И. М. Энциклопедический музыкальный словарь. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Сов. энциклопедия, 1966. — 632 с.
 Штокхаузен (Stockhausen) Юлиус // Музыкальная энциклопедия / Под ред. Ю. В. Келдыша. — М.: Советская энциклопедия, Советский композитор, 1973—1982.
 
 Julius Stockhausen, der Sänger des deutschen Liedes : Nach Dokumenten seiner Zeit / dargest. Julia Wirth, geb. Stockhausen. — Frankfurt/M. : Englert & Schlosser, 1927. — 544 S. — (Frankfurter Lebensbilder ; Bd. 10)

Ссылки 
 

Баритоны
Выпускники Парижской Высшей национальной консерватории музыки и танца
Преподаватели Консерватории Хоха